

Persone 
 Erhard Glas – bibliotecario austriaco
 Erich Glas (anche Ari Glass, 1897-1973) – artista tedesco-israeliano
 Franz Glas (1865-1944) – giurista austriaco
 Gotthard Glas – armaiolo israeliano, vedi Uziel Gal
 Hans Glas (1890-1969) – imprenditore tedesco
 Hans Glas (1892-196?) – architetto austriaco
 Hans J. Glas – artista tedesco
 Heinrich Glas – scultore tedesco
 Josef Glas – attore tedesco
 Jorge Glas – politico ecuadoriano
 Rainer Glas – musicista tedesco
 Stéphane Glas – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Uschi Glas – attrice tedesca
 Willy Glas – flautista tedesco
 Willibald Glas – teologo tedesco

Altro 
 Glas – quartiere di Salisburgo
 Glas – titolo originale di un'opera di Jacques Derrida
 Glas – film del 1958
 Hans Glas GmbH – azienda tedesca di auto e moto

Pagine correlate
Glass